Корьюс () — фамилия.

Известные носители:
 Корьюс, Кевин (род. 1993) — эстонский автогонщик.
 Корьюс, Милица (1909—1980) — певица и актриса.
 Корьюс, Тапио (род. 1961) — финский легкоатлет.